Die Saison 1965/66 der Österreichischen Eishockey-Liga war die erste nach der Umstrukturierung des Ligensystems und der Einführung der Bundesliga. Österreichischer Meister wurde zum neunten Mal der Vereinsgeschichte und zum dritten Mal in Serie der EC KAC.

Im Vorfeld 
Bis zur Saison 1964/65 wurde die österreichische Meisterschaft in einer einzelnen landesweiten Liga ausgespielt, die Nationalliga A genannt wurde. Darunter gab es unter der Sammelbezeichnung Nationalliga B mehrere regionale Gruppen. Bis zur genannten Saison gab es insgesamt acht Vereine in der Nationalliga A: EC KAC, Innsbrucker Eislaufverein (IEV), Wiener Eissport-Vereinigung (WEVg), Sportverein Ehrwald (SVE), EK Zell am See (EKZ), ATSE Graz und Salzburger Eislaufverein (SEV).

Da die einzelnen Vereine jedoch in stark unterschiedlichen wirtschaftlichen und sportlichen Klassen spielten, beschloss der österreichische Eishockey-Verband in einer Sitzung am 15. Mai 1965, das Teilnehmerfeld aufzuspalten. Der Meister sollte in einer nunmehr Bundesliga genannten ersten Klasse von zunächst nur noch vier Vereinen ausgespielt werden. Die Auf- und Abstiegsregelung wurde zunächst beibehalten, später wurde jedoch der Abstieg des Bundesligaletzten ausgesetzt, um das Teilnehmerfeld nach und nach wieder bis auf acht Mannschaften aufzufüllen.

Grund hierfür war die angestrebte Professionalisierung der ersten Liga, da seitens des ÖEHV die Erkenntnis gereift war, dass eine Verbesserung des Liga-Niveaus im Rahmen der Möglichkeiten einer semiprofessionellen Organisation nicht mehr gelingen konnte.

Bundesliga 
An der ersten Saison der Bundesliga nahmen mit dem EC KAC (Klagenfurt), dem Innsbrucker EV, dem Wiener EVg und dem EC Kitzbühel vier Mannschaften teil. Diese bestritten eine doppelte Hin- und Rückrunde. Dabei trugen der EC Kitzbühel und die Wiener EVg ihre Heimspiele noch unter freiem Himmel aus. Die Ausländerregelung sah vor, dass eine Mannschaft jeweils nur so viele Legionäre in einem Spiel einsetzen durfte, wie auch der jeweilige Gegner zur Verfügung hatte.

Das erste Tor der Bundesligageschichte erzielte am 13. November 1965 Erhart Hermann nach 4:17 Minuten zum 1:0 des Innsbrucker EV gegen den WEVg. Bereits früh in der Saison stand fest, dass um den letztlichen Titelgewinn lediglich Innsbruck und Klagenfurt spielen würden, wobei erstere schon kurz darauf ebenfalls zurückfielen. Die erste Begegnung zwischen den beiden Teams am 30. November stand aufgrund von Härteeinlagen kurz vor dem Abbruch, endete aber nach einer Brutto-Spielzeit von über zweieinhalb Stunden schlussendlich mit einem Unentschieden. Dabei wurden insgesamt 16 (Innsbruck) bzw. 18 (Klagenfurt) Strafminuten ausgesprochen.

Am Ende stand der neunte Meistertitel für den EC KAC fest.

Ausklappen: Ergebnisse der Bundesliga-Saison 1965/66

Abschlusstabelle

Statistiken 
 Bester Scorer: Adelbert St. John (EC KAC, 20 Tore und 7 Assists in 12 Spielen, 27 Punkte)
 Bester Torschütze: Adelbert St. John (EC KAC, 20 Tore in 12 Spielen)
 Meiste Strafminuten: Josef Mössmer (EC Kitzbühel, 40 Strafminuten in 12 Spielen)
 Sieger der Fairplay-Wertung: EC KAC mit 82 Strafminuten in 12 Spielen

Kader des Österreichischen Meisters

Nationalliga A 
Meister der Nationalliga A wurde der ATSE Graz, der sich damit für die Bundesliga qualifizierte.

Ausklappen: Ergebnisse der Nationalliga A, 1965/66

Abschlusstabelle

Nationalliga B 
Meister der Nationalliga B wurde der ASKÖ Wien, der damit auch in die Nationalliga A aufstieg. Die Meisterschaft wurde jedoch – aus unbekannten Gründen – vor Absolvierung aller Spiele abgebrochen.

Ausklappen: Ergebnisse der Nationalliga B, 1965/66

Abschlusstabelle

Weblinks

Einzelnachweise 

1965
Bundesliga Osterreich